«Отходная молитва» — драматический триллер 1987 года о боевике Ирландской республиканской армии, который решает покончить с прошлым. Фильм снят по одноимённой книге Джека Хиггинса.

Сюжет 
После неудавшегося террористического акта, когда вместо автомобиля британской армии на мине подорвался школьный автобус, боевик ИРА Мартин Феллон (Микки Рурк) решил «выйти из игры» и бежать за границу. Он скрывается и от полиции, и от своих бывших товарищей по оружию. Но чтобы получить поддельный заграничный паспорт, Мартин вынужден совершить ещё одно, последнее заказное убийство — убить одного гангстера по заказу другого, Джека Михана (Алан Бейтс).

Феллон подкараулил жертву на кладбище, куда тот пришёл навестить могилу. Феллон застрелил гангстера, однако случайным свидетелем убийства оказался местный католический священник Майкл Да Коста (Боб Хоскинс). Мартин, не желая больше никого убивать, оставил его в живых. Однако через некоторое время он пришёл к этому священнику на исповедь и рассказал о содеянном. Священник, обязанный хранить тайну исповеди, оказался связан обетом молчания и теперь не может выдать его полиции. Такое положение дел не устраивает лишь Михана, и он решает заставить замолчать навсегда всех, кто знает о преступлении…

В ролях

Создание фильма 

Фильм большей частью снимали в восточном Лондоне, включая сцену на бесплатном пароме Вулвич (Woolwich Ferry).

Церковью, в которой происходили события фильма, послужила Старая церковь Св. Луки (). Эта англиканская церковь также находится в восточной части Лондона, недалеко от станции метро Кеннинг Таун.

Примечания

Ссылки 
  
 Обзор фильма на сайте газеты Washington Post 
 Обзор фильма от Роджера Эберта (Chicago Sun-Times) 

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы Майка Ходжеса
Фильмы о терроризме
Фильмы о конфликте в Северной Ирландии
Экранизации произведений Джека Хиггинса
Фильмы Великобритании 1987 года
Фильмы о Лондоне